Apaturia () steht für:

 Apaturia (Beiname), Epiklese der griechischen Göttin Athena
 Apaturia (Fest), ein altgriechisches Initiationsfest